saint-martinois – abitanti di Saint-Martin (Vallese)
saint-martinois – abitanti di Saint-Martin-Vésubie
saint-martinois – abitanti di Saint-Martin-les-Eaux